Arve steht für:

 schweizerischer Trivialname der Zirbelkiefer
 Arve (Fluss), Nebenfluss der Rhône in Frankreich
 Arve River, Nebenfluss des Huon River in Tasmanien, Australien
 Arve Fahrzeugbau, ehemaliger Karosseriebauer in Springe, Region Hannover, unter anderem für Feuerwehren und Wohnanhänger

Siehe auch:
 Arfe